Donella Mattesini – politica italiana
 Enzo Mattesini – linguista e filologo italiano
 Francesco Mattesini – storico italiano
 Silvano Mattesini – architetto, storico e scrittore italiano